Municipio de Gales puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gales (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de Gales (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.